Oleśnica (gromada w powiecie buskim)
 Oleśnica (gromada w powiecie słupeckim)

także:

 Oleśnica Mała (gromada) (powiat oławski)